Валье-де-Седано ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос. Занимает площадь 263,983 км². Население — 483 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página Web del Valle de Sedano
 Página Web de Quintanaloma, con información del Valle de Sedano
 Página Web de Valdelateja
 Página Web de Quintanilla Escalada
 Página Web de Pesquera de Ebro

Муниципалитеты Бургоса